Domiziano – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
 Domiziano – imperatore romano (81-96)
 Domiziano – prefetto del pretorio d'Oriente (353)
 Domiziano II – usurpatore romano in Gallia (271)

Pagine correlate 
Domiziana